Jardim São João (Artur Alvim)
Jardim São João (Niterói)
Jardim São João (São Paulo)

Desambiguações de topônimos